Coeliopus är ett släkte av skalbaggar. Coeliopus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Coeliopus